Чемпиона́т ми́ра по футбо́лу, официальное название — Ку́бок ми́ра ФИФА (, общепринятое сокращение — ЧМ) — международное соревнование по футболу. Чемпионат мира проводится управляющим органом мирового футбола ФИФА, и участвовать в нём могут мужские национальные сборные всех стран-членов ФИФА.

Ниже приведён список всех серий послематчевых пенальти, проведённых в рамках финальной части чемпионатов мира по футболу.  Серия послематчевых пенальти стала использоваться в качестве способа определения победителя при ничейном счёте с чемпионата мира 1978 года, но на этом турнире ни в одном матче не потребовалось использовать это правило. В 1994 году впервые в истории чемпионатов мира серия пенальти определила победителя турнира. Второй раз это произошло в 2006 году, а последний на данный момент, третий раз - в 2022 году.  На момент окончания чемпионата мира 2022 года на «Мундиалях» было проведено 35 серий послематчевых пенальти. Из них только две перешли в стадию «внезапной смерти», когда после пяти ударов с каждой стороны победитель ещё не был определён.

На первых чемпионатах мира по футболу в играх навылет использовалось правило переигровки матча в случае невозможности определения победителя в установленное время. В 1970 году Международный совет футбольных ассоциаций предложил использовать жеребьёвку для определения победителей ничейных матчей, а с 1978 года на чемпионатах мира по футболу используется правило выявления победителя в серии послематчевых пенальти, если другие методы не принесли успеха.

Список серий послематчевых пенальти 
 Легенда

  = гол
  = промах

  = серия пенальти завершилась этим ударом (голом)
  = серия пенальти завершилась этим ударом (промахом)

  = первый удар в серии пенальти
 горизонтальная линия = удары сверх пяти основных

Статистика 

Легенда
 † = серия послематчевых пенальти в финале чемпионата мира
 жирный = сборная выиграла чемпионат мира в этом году

Рекорды 
Наибольшее количество серий на турнире
 5: 2022

Турниры без серий пенальти
 1978

Наибольшее количество ударов в серии пенальти
 12:  — , 1982
 12:  — , 1994

Самая распространённая серия между командами
 2:  —  (1998, 2006†)
 2:  —  (2014, 2022)

Больше всего промахов в серии подряд
 4:  —  (2002)

Рекорды сборных 
Наибольшее количество серий пенальти
 7:  (1990×2, 1998, 2006, 2014, 2022×2)

Наибольшее количество серий на одном турнире (победа / поражение)
 2:  (1990) 2/0
 2:  (2018) 2/0
 2:  (2022) 2/0
 2:  (2022†) 2/0
 2:  (2002) 1/1
 2:  (2014) 1/1
 2:  (2014) 1/1
 2:  (2018) 1/1

Наибольшее количество побед
 6:  (1990×2, 1990, 1998, 2014, 2022†×2)

Наибольшее количество поражений
 4:  (1986, 2002, 2018, 2022)

Наибольшее количество побед подряд
 4:  (1982, 1986, 1990, 2006)
 4:  (2018×2, 2022×2)

Наибольшее количество поражений подряд
 3:  (1990, 1994†, 1998)
 3:  (1990, 1998, 2006)
 3:  (2002, 2018, 2022)

Сборная, ни разу не забившая в серии
  против  Украины, 2006
  против , 2022

Рекорды игроков 
Наибольшее количество участий в сериях пенальти
 3:  Роберто Баджо (1990, 1994†, 1998)
 3:  Лука Модрич (2018×2, 2022)
 3:  Лионель Месси (2014, 2022×2)

Наибольшее количество забитых пенальти
 3:  Лука Модрич (2018×2, 2022)
 3:  Лионель Месси (2014, 2022×2)

Рекорды вратарей 
Наибольшее количество незабитых пенальти
 5:  Серхио Гойкочеа
 5:  Клаудио Таффарел
 5:  Даниел Субашич
 5:  Доминик Ливакович

Наибольшее количество сейвов
 4:  Харальд Шумахер (2 в серии против Франции в 1982 и 2 в серии против Мексики в 1986)
 4:  Серхио Гойкочеа (2 в серии против Югославии в 1990 и 2 в серии против Италии в 1990)
 4:  Даниел Субашич (3 в серии против Дании в 2018 и 1 в серии против России в 2018)
 4:  Доминик Ливакович (3 в серии против Японии в 2022 и 1 в серии против Бразилии в 2022)

Наибольшее количество сейвов в рамках одной серии

 3:  Рикарду (с Англией в 2006)
 3:  Даниел Субашич (с Данией в 2018)
 3:  Доминик Ливакович (с Японией в 2022)

Наименьшее количество пропущенных голов в рамках одной серии
 0:  Александр Шовковский (со Швейцарией в 2006)
 0:  Яссин Буну (с Испанией в 2022)

Сборные

Комментарии

Примечания

Отчёты о матчах

Источники

Литература

Ссылки 

 
 

Чемпионаты мира по футболу
Футбольная статистика
Футбольные списки